Химическая физика может означать:

 Химическая физика — раздел физики.
 Химическая физика (журнал) — научный журнал «Химическая физика».